Speckheim ist ein Ortsname:

 Speckheim (Schrozberg), Weiler im Stadtteil Schmalfelden von Schrozberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Speckheim (Windsbach), Dorf der Stadt Windsbach, Landkreis Ansbach, Bayern